Сан Мануел има више значења:

 Сан Мануел (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мануел (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Мануел (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Мануел (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел, Десенгањо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел, Ел Тигре (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел, Ел Мирадор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мануел, Серос Пријетос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мануел (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мануел (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мануел (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мануел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мануел (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мануел, Потреро де лос Тепетатес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Мануел, Монте Редондо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Мануел (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мануел (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мануел (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мануел (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мануел (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мануел (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мануел (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мануел (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мануел (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мануел (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мануел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мануел (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мануел (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мануел (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мануел, Емпаке (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мануел (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мануел (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мануел (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мануел, Норсон (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мануел (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мануел, Сан Мануел Окука (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мануел (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Мануел (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Мануел (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Мануел (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Мануел (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мануел (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мануел (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Тетиз), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мануел (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику